La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 22 au 30 mai 1976 à Berlin en Allemagne de l'Ouest.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 1976
Championnat du monde en Allemagne
Événement sportif en Allemagne
Sport en Allemagne en 1976